Eeriboia () ist der Name mehrerer Gestalten der griechischen Mythologie:

 Eeriboia (Tochter des Eurymachos), Enkelin des Hermes, Stiefmutter der Aloiden
 Eeriboia (Tochter des Alkathoos), Gemahlin des Telamon, Mutter des großen Ajax